Ben Williams kan syfta på:

 Ben Williams (fotbollsdomare) (1977–), en fotbollsdomare från Australien
 Benjamin Williams (1751–1814), en amerikansk federalistisk politiker